Woodhaven Boulevard – bulwar w Nowym Jorku
 Woodhaven Boulevard – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line
 Woodhaven Boulevard – stacja metra w Nowym Jorku na Queens Boulevard Line